Бензоат меди(II) — органическое химическое соединение,
соль меди и бензойной кислоты с формулой Cu(CHCOO),

слабо растворяется в воде,
образует кристаллогидраты — голубые кристаллы.

Физические свойства 
Бензоат меди(II) образует кристаллы.

Слабо растворяется в воде и этаноле.

Образует кристаллогидраты состава Cu(CHCOO)•n HO, где n = 2 и 3.

Кристаллогидрат состава Cu(CHCOO)•3HO образует голубые кристаллы
моноклинной сингонии,
пространственная группа I 2/c,
параметры ячейки a = 0,698 нм, b = 3,412 нм, c = 0,630 нм, β = 89,5°, Z = 4.

Литература 
 

меди
Соединения меди